Ello (gemeente) in Italië
 Ello (sociaalnetwerksite)
 Ello Mobile, telefonie provider